Paolo Del Vecchio est un écrivain et acteur italien contemporain né à Rome.

Biographie 
Écrivain depuis l’âge de 11 ans, de bonne heure il est figurant au théâtre. Il possède aujourd’hui un patrimoine d’écrits poétiques et prosodiques en langues italienne et française. Ses premiers pas vers les madrigaux et poèmes sont appréciés par Giulietta Masina et Federico Fellini.

Il obtient le titre de docteur en physique nucléaire à l’Université de Rome.

Sa formation de physicien nucléaire lui apporte une capacité de création inventive et dans la recherche poétique et dans la découverte artistique. Son parcours remonte au spectacle cabaret La Petite Affaire, juste un pas vers la scène.

Avoir eu comme marraine Marie-Christine Barrault à côté de lui, durant le spectacle Cosi - Paolo Del Vecchio pour son CD, lui donne une expérience exceptionnelle. Le scientifique devient artiste mais trouve sa place d’acteur-auteur à côté de Cécile Leleux avec La Diva et le Clown où il apparaît que sa dernière vocation est l’acteur « physique » d’une pièce de théâtre écrite par lui-même.

Poésie, théâtre, danse, music-hall, opéra, court-métrage, sont ses nouvelles créations. Son double langage d’écriture et son accent italien donnent un caractère unique à son personnage d’acteur.

CD 
 Così avec Marie-Christine Barrault  
 La diva et le Clown Avec Cécile Leleux

Filmographie

Court métrage 
 Germain
 Ne meurs pas sans me dire où tu vas

Théâtre musical 
 La Diva et le Clown
 Mosaico Italiano avec Cécile Leleux
 Obbedisco (j’obeis) avec Cécile Leleux
 Arcobaleno avec Cécile Leleux
 Zugunrhue avec José Browers

Comédie musicale 
 Uno ... il était une fleur ... due

Théâtre 
 Je t’aime papa
 La porte – Le grenier des artistes
 Ambaraba'cicci'cocco

Danse 
 Whisper avec Marie Laure Bedel Tarneaud
 It sounds like a whisper avec Marie Laure Bedel Tarneaud
 Vento
 Grigio - noir et blanc

Références

Liens externes 

Naissance à Rome
Écrivain italien du XXe siècle
Écrivain italien du XXIe siècle
Poète italien du XXe siècle
Acteur italien
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)